Polyxenos auch Polyxenus steht für

folgende Personen:
 Polyxenos (Syrakus), Militär und Diplomat der Dionysios I. von Syrakus diente um 400 v. Chr.
 Polyxenos (Philosoph), griechischer Philosoph der Antike
 Polyxenos (indo-griechischer König), indo-griechischer König um 100 v. Chr.
 Polyxenos (Sohn des Iason), Sohn des Iason und der Medea
 Polyxenos (König der Eleer), Figur aus der griechischen Mythologie
 Polyxenos (Sohn des Agasthenes), König der Epeer nahm am trojanischen Krieg teil
sowie:
 (22227) Polyxenos, ein Jupiter-Trojaner
 Polyxenus lagurus, in Mitteleuropa vorkommenden Vertreter der Doppelfüßer